Dieser Artikel zeigt die Ergebnisse der Qualifikationsrunden für das Herrendoppel der Wimbledon Championships 2018. Insgesamt nahmen 16 Paarungen an der Qualifikation teil, die vom 25. bis 27. Juni 2018 stattfand.

Setzliste

Ergebnisse

Weblinks 
 Offizielle Webpräsenz (englisch)
 

Herrendoppel (Qualifikation)
2018